Ожерельев — русская фамилия.

Известные носители:
 Ожерельев, Николай Васильевич (1920—2008) — директор Таганрогского механического завода имени Георгия Димитрова, Герой Социалистического Труда.
 Ожерельев, Олег Иванович (род. 1941) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор.